Монди — многозначный термин.

 Монди, Бруно (, 1903—1991) — немецкий кинооператор.
 Монди (компания) — международная компания по производству бумаги и упаковки.